15 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1921)
 15 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)